Les lettres YZ peuvent faire référence à :
 YZ pseudonyme d'Yseult Digan, street artiste franco-anglaise ;
 la Yamaha YZ, un modèle de motocyclette ;

En astronomie
 YZ, un catalogue d'étoiles publié par l'observatoire de l'université Yale
 YZ Ceti, une étoile.